Rhachidosorus är ett släkte av ormbunkar. Rhachidosorus ingår i familjen Rhachidosoridaceae. 

Rhachidosorus är enda släktet i familjen Rhachidosoridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Rhachidosorus